Blackout steht für:
 Blackout (allgemeiner Übersichtsartikel, siehe dort für die verschiedenen Bedeutungen)
 Blackout, großflächiger Stromausfall oder Infrastrukturausfall
 Operation Blackout, Operation zur Verhaftung der Regierung Dönitz am 23. Mai 1945
 Blackout – Morgen ist es zu spät, Roman (2012) von Marc Elsberg
 Black Out (Roman), Roman (2010) von Andreas Eschbach, erster Teil einer Trilogie

Filme:
 Black Out – Anatomie einer Leidenschaft, britisches Drama von Nicolas Roeg (1980)
 Blackout, Originaltitel des US-amerikanischen Thrillers Todesgrüße aus dem Jenseits (1987)
 Blackout (1994), US-amerikanischer Thriller
 Blackout – Ein Detektiv sucht sich selbst, US-amerikanische Krimikomödie (1994)
 The Blackout (1997), US-amerikanisches Filmdrama von Abel Ferrara
 Bella Block: Blackout, deutscher Fernsehfilm (2006) aus der Krimireihe Bella Block
 Blackout (2007), US-amerikanisches Filmdrama von Jerry LaMothe
 Blackout (2008), US-amerikanischer Psychothriller
 Blackout – Die totale Finsternis, US-amerikanischer Actionthriller von Bradford May (2011)
 Tatort: Blackout, deutscher Fernsehfilm (2014) aus der Krimireihe Tatort
 Blackout (2019), russischer Science-Fiction Actionthriller

Fernsehserien:
 Blackout – Die Erinnerung ist tödlich, deutsche Krimi-Miniserie (2006)
 Blackout (Fernsehserie, 2012), britische Drama-Miniserie
 The Blackout (Fernsehserie, 2020), russische Science-Fiction-Serie
 Blackout (Fernsehserie, 2021), deutsche Thriller-Miniserie

Musik:
 The Blackout, eine walisische Rockband
 Blackout (Audrey-Horne-Album), Studioalbum der norwegischen Hardrock-Band Audrey Horne
 Blackout (Britney-Spears-Album), Studioalbum der US-amerikanischen Popsängerin Britney Spears
 Blackout (Chakuza-und-Bizzy-Montana-Album), Album der deutschen Rapper Bizzy Montana und Chakuza
 Blackout (Scorpions-Album), Studioalbum der deutschen Hardrock-Band Scorpions

Siehe auch:

 Black Out